Název Trojany nese několik sídel:

 Trojany (Kralovice) – ves spadající pod město Kralovice v okrese Plzeň-sever
 Trojany (Dolní Dvořiště) – ves v obci Dolní Dvořiště v okrese Český Krumlov
 dvě vsi v Polsku